Sohnle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Sohnle (1895–1976), deutscher Filmarchitekt
 Hugo Sohnle (1864–1938), deutscher Tierarzt
 Walter Sohnle (* 1944), deutscher Fußballspieler